George Coventry (baron Coventry), 1628-1680
 George Coventry (6. hrabia Coventry), 1722-1809
 George Coventry (7. hrabia Coventry), 1758-1831
 George Coventry (8. hrabia Coventry), 1784-1843
 George Coventry (9. hrabia Coventry), 1838-1930
 George Coventry (10. hrabia Coventry), 1900-1940
 George Coventry (11. hrabia Coventry), 1934-2002
 George Coventry (13. hrabia Coventry), ur. 1939

Zobacz też